
Molekulska formula -{C8H16O4}- se može odnositi na:

 Kladinoza
 -{12-Crown-4}-
 Metaldehid